Die Fußball-Landesliga Hamburg 1977/78 war die 33. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Victoria Hamburg nach drei Spielzeiten aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Landesliga, dazu die beiden Aufsteiger 1. SC Norderstedt (erstmals in der Landesliga) und Harburger TB 1865 (Rückkehr nach neun Jahren).

Sieger wurde der ASV Bergedorf 85. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SV Lurup Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort konnten sich beide nicht durchsetzen und verpassten den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Blankenese und der SV St. Georg hatten zuvor zwölf Jahre lang in der Landesliga gespielt, Viktoria Wilhelmsburg-Veddel zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1977/78 im deutschen Fußball-Archiv

1977
Fußballsaison 1977/78